Michel Tournier – scrittore francese
 Nicolas Tournier – pittore francese
 Paul Tournier – medico e scrittore svizzero